Minstrel in the Gallery — восьмий студійний альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 5 вересня 1975 року.

Композиції 
 Minstrel in the Gallery — 8:13
 Cold Wind to Valhalla — 4:19
 Black Satin Dancer — 6:52
 Requiem — 3:45 
 One White Duck / 010 = Nothing at All — 4:37
 Baker St. Muse — 16:39
 Grace — 0:37

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — флейта, фортепіано, вокал
 Баррімор Барлоу — барабани
 Джеффрі Хаммонд — бас-гітара
 Джон Еван — клавіші

Джерела 
 Minstrel in the Gallery  allmusic
 Minstrel in the Gallery  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
Вересень 1975